Der Faber Grand Prix 1998 war ein Damen-Tennisturnier in Hannover. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1998 und fand vom 14. bis 22. Februar 1998 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1998
Tennisturnier in Hannover